Stotijn is de naam van een aantal Nederlandse musici, waarvan het bekendst geworden zijn:

Constant Stotijn (1912-1975), broer van Louis, hoboïst en opvolger van Jaap
Haakon Stotijn (1915-1964), zoon van Jaap, hoboïst
Jaap Stotijn (1891-1970), onder andere hoboïst en muziekpedagoog
Louis Stotijn (1918-2013), neef van Jaap, fagottist en dirigent
Christianne Stotijn, (1977) mezzosopraan
Rick Stotijn, contrabassist in het Koninklijk Concertgebouworkest